Chryses (griechisch  Khrýsēs) ist der Name mehrerer Personen der griechischen Mythologie:

 Chryses, trojanischer Priester des Apollon und Vater der Chryseis
 Chryses (Sohn des Agamemnon), Enkel des trojanischen Priesters und Sohn der Chryseis
 Chryses (Sohn des Poseidon), Sohn der Chrysogeneia, Vater des Minyas
 Chryses (Sohn des Minos), einer von vier Brüdern, die von Herakles getötet wurden